Зараса́й (; в 1836—1918 Новоалександровск, в 1919—1929 гг. Эжеренай) — город в Утенском уезде на северо-востоке Литвы, административный центр Зарасайского районного самоуправления. Имеет статус курортной территории.

Положение и общая характеристика 
Расположен между семью озёрами (Зарасас, Зарасайтис и другими), на шоссе Каунас — Даугавпилс, в 143 км к северо-востоку от Вильнюса и в 180 км от Каунаса, в 18 км от железнодорожной станции Турмантас.

Маслодельный завод, текстильно-галантерейная фабрика. Краеведческий музей. Католический костёл Вознесения Святой Девы Марии (1878), православная церковь Всех Святых (1885), старообрядческий храм Покрова Пресвятой Богородицы (1992). Многочисленные озера и живописные окрестности привлекают туристов.

Название 

Зафиксированная в документах, начиная с 1522 года, форма Езёросы () происходит из селонского языка (язык балтского племени, частью ассимилировавшегося литовцами, частью — латышами). Согласно принятой гипотезе, Jeziorosy отражают реконструируемую литовскую форму Ezerasai, которая, в свою очередь, образована распространённым образом от названия озера Ezerasas (реконструируемая форма).

Посетившему Езёросы императору Николаю I так понравился город и окрестности, что он выразил пожелание дать ему новое название Александровск, в честь сына Александра. Поскольку, однако, в России уже имелось несколько городов с таким названием, город в 1836 году был назван Ново-Александровск. После обретения Литвой независимости, при присвоении городам официальных литовских названий, форма Jeziorosy была воспринята как полонизм, поэтому было сконструировано название Эжеренай (), от  — озеро. В 1919—1929 годах город официально назывался Эжеренай, затем, после длительных дискуссий, было утверждено название Зарасай. Однако в 1930-е годы в литовской печати продолжало использоваться наряду с новым официальным названием прежнее, а в русской печати — Эжерены.

История 
В XIV—XVIII веках местность была собственностью виленского епископа. В конце XV века упоминалось образовавшееся здесь поместье, к 1522 году относится первое упоминание местечка Езёросы. С проведением в 1830—1836 годах шоссе Динабург (ныне Даугавпилс) — Каунас местечко было переименовано в Ново-Александровск (Новоалександровск; 1836) и стало уездным городом — административным центром Браславского уезда (уездные власти до переименования и изменения статуса города располагались в Видзах). В 1842 году из бывшего Браславского и части Вилкомирского уездов был образован Ново-Александровский уезд Ковенской губернии.

В первой половине XVIII века в местечке и окрестностях обосновались старообрядцы. Первый старообрядческий храм устроен вблизи Езёрос на берегу озера Самани (ныне деревня Боровка) в 1735 году. Он был уничтожен в 1847 году по распоряжению курляндского генерал-губернатора. С первой половины XIX века богослужения совершались в доме купца Андрея Щербакова (1825—1881).

В 1872 году была возведена единоверческая церковь. К единоверию примкнула часть здешних старообрядцев. Позднее единоверческая община распалась, а её члены вернулись в староверие. После манифеста 1905 года о началах веротерпимости был устроен деревянный храм, разрушенный во время Первой мировой войны. В начале 1920-х годов предприниматель Леонтий Иванов подарил старообрядческой общине дом, в котором до 1990-х действовала моленная. В октябре 1992 года завершено строительство и освящён храм Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожан в начале XXI века насчитывалось около тысячи жителей города и окрестностей.

По переписи населения 1897 года, из населения в 6359 человек 3347 (больше половины) составляли евреи. Также в городе жили поляки — 1 566, русские — 1 033, литовцы — 271. Практически всё еврейское население было уничтожено во время Холокоста в годы Второй мировой войны. Надгробные плиты были убраны с еврейского кладбища и использованы как уличное покрытие.

Герб 
Герб города утверждён декретом президента Литвы 7 марта 1996 года.

Население 
В 1991 году насчитывалось 9,3 тысяч жителей, в 2006 году — 8 тысяч; ныне 7694 (2008)

Транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция расположена в 19 километрах от города в Турмантасе. Существует автовокзал, с которого осуществляются регулярные рейсы в Вильнюс, Утену и прочие близлежащие города. Через город проходит сеть международных автобусных линий Ecolines.

Города-побратимы 
  Здуньска-Воля, Польша

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Литвы
Курортные территории Литвы
Зарасайский район
Переименованные населённые пункты Литвы
Города, которые ранее назывались в честь людей